Шепот или Шёпот — многозначный термин.

 Шёпот — тихая безголосная речь, при которой слова произносятся без использования голосовых связок.

Населённые пункты 
 Шепот — село в Путильском районе Черновицкой области Украины.
 Шепот — село в Косовском районе Ивано-Франковской области Украины.

Фильмы 
 «Шёпот» (, 1990) — канадский триллер режиссёра Дагласа Джексона.
 «Шёпот» (, 1995) — американский фильм ужасов режиссёра Грегори Гирэса.
 «Шёпот» (, 2007) — американский фильм ужасов режиссёра Стюарта Хендлера.
 Шёпот — американский телевизионный сериал.

См. также